Вильхо Ильмари Юлёнен (; 31 марта 1918 — 8 марта 2000) — финский стрелок, призёр Олимпийских игр.

Родился в Ханкасалми. В 1948 году на зимних Олимпийских играх в Санкт-Морице он принял участие в показательных соревнованиях военных патрулей, где финская команда заняла второе место. В 1952 году он принял участие в Олимпийских играх в Хельсинки и завоевал серебряную медаль в стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх положений на дистанции 50 м. В 1956 году на Олимпийских играх в Мельбурне он завоевал бронзовую медаль в стрельбе из винтовки из трёх положений на дистанции 300 м. Вильхо Юлёнен также принимал участие в Олимпийских играх 1960 и 1964 годов, но медалей не завоевал.

Ссылки 
 

Стрелки на летних Олимпийских играх 1952 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1956 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1960 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1964 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1952 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1956 года
Стрелки Финляндии
Спортсмены года Финляндии